Данило́вич (також Дани́лович — по батькові від імені Данило) — українське, білоруське прізвище.

Відомі носії 

 Данилович Северин Теофілович
 Ігнатій Данилович
 Ольга Данилович — сербська тенісистка.

Представники роду Даниловичів гербу Сас:
 Іван Данилович
 Іван-Карл Данилович
 Микола-Франциск Данилович